Arnoul de Chiny, fut évêque de Verdun de 1171 à 1181.

Biographie 
Il était fils d' comte de Chiny et d'Agnès de Bar.

Il fut tué à Sainte-Menehould en 1181.

Article connexe 
 
 Liste des évêques de Verdun

Maison de Chiny
Évêque de Verdun
Décès en 1181
Herbertiens